Francesco Frione – calciatore uruguaiano naturalizzato italiano
 Ricardo Frione – calciatore uruguaiano